Irem M-97 — аркадная система, выпущенная фирмой Irem в 1992 году.

Аппаратные средства 
CPU : V30 @ 8 MHz
Sound CPU : Z80 @ 3.579545 MHz
Sound Chip : YM2151 @ 3.579545 MHz

Список игр 
 Quiz F1 1.2 Finish (1992)
 Bomber Man World / Atomic Punk 2 / New Dyna Blaster Global Quest / New Atomic Punk Global Quest (1992)
 Match It II / Shisensho II (1993, distributed by Tamtex)
 Risky Challenge / Gussun Oyoyo (1993)

Ссылки 
 System 16 — M97 Hardware (Irem)

Аркадные системы Irem